Harry Lloyd (vastgoedontwikkelaar) (1926-1997), een Amerikaans zakenman en vastgoedontwikkelaar
 Harry Lloyd (songwriter), een Amerikaans songwriter
 Harry Lloyd (acteur) (1983), een Engels acteur